Mark Sweeney, joueur américain de baseball.
 Mark Sweeney, joueur australien de rugby à XV.